Ricardo Martinez ou Ricardo Martínez peut faire référence à :

 Ricardo Martinez (1961-), un artiste ;
  (1918-2009), un peintre mexicain ;
  (1952-), un footballeur argentin ;
  (1925-2006), une personnalité chilienne ;
 Ricardo Martínez Matey (1964-), un cycliste espagnol ;
 Ricardo Martínez Ortega (1956-), un illustrateur espagnol ;
 Ricardo Martínez Pavón (1984-), un footballeur paraguayen ;
 , un ex-secrétaire d'État (2003-2004) ;
  (1980-), un footballeur mexicain ;

personnage de fiction
 Ricardo Martinez, un personnage du manga Ippo.